Puerto Nuevo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Pueblo Nuevo, Tepehuacán de Guerrero, ort, 
 Puerto Nuevo, Baja California, ort, Playas de Rosarito, 

Robotskapade Mexikoförgreningar